Aguilar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 César Aguilar
 Reinaldo Aguilar